Kirgiska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka – obowiązująca w latach 1920–1925 nazwa Kazachskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (w owym czasie właściwych Kirgizów nazywano Karakirgizami)
 Kirgiska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka – forma autonomii Kirgistanu w ZSRR w latach 1926–1936